Cannoni Ehrhardt
Autoblindo Ehrhardt
Ehrhardt, comune della Carolina del Sud